

Niemcy 
 Deetz – dzielnica miasta Zerbst/Anhalt

Polska  
Dawna nazwa miejscowości:
 Dziedzice

Osoby 
 Albert August Wilhelm Deetz – niemiecki poseł
 Friedrich Dagobert Deetz – niemiecki samorządowiec
 James Deetz – amerykański archeolog